Il Gruppo D della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2009 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin.

Estonia vs. Bulgaria

Estonia vs. Croazia

Bulgaria vs. Croazia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2009